2 cieki wodne:
 Ligocki Potok – potok, dopływ Małej Panwi
 Ligocki Potok – potok, dopływ Straduni